CTSA () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 480 амінокислот, а молекулярна маса — 54 466.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, карбоксипептидаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у лізосомі.

Див. також 
 Хромосома 20

Примітки

Література 

   
   
   

Цистеїнові протеази